Приеполе () — община в Сербии, входит в Златиборский округ.

Население общины составляет 39 869 человек (2007 год), плотность населения составляет 48 чел./км². Занимаемая площадь — 827 км², из них 44,7 % используется в промышленных целях.

Административный центр общины — город Приеполе. Община Приеполе состоит из 80 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 10,3 км².

Статистика населения общины

Примечания

Ссылки 
 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије» 

Общины Сербии